Травное — топоним.

Населённые пункты

Россия 
 Травное — село в Мамонтовском районе Алтайского края.
 Травное — деревня в Белохолуницком районе Кировской области.
 Травное — село в Мокроусовском районе Курганской области.
 Травное — село в Доволенском районе Новосибирской области.
 Травное — село в Сладковском районе Тюменской области.

Озёра

Россия 
 Травное — озеро в Холмогорском районе Архангельской области.
 Травное — озеро в Шатровском районе Курганской области.
 Травное — озеро в Зеленодольском районе Татарстана.

Казахстан 
 Травное — озеро в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.

См. также 

 Новотравное